

Абзаково — присілок, Баймацький район, Башкортостан
 Абзаково — село, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Абзаково — присілок, Учалинський район, Башкортостан

Див. також 
 Абзаковська сільська рада